Horvátország
Vukelići falu Perušić községben, Lika-Zengg megyében
Vukelići falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében